Одна з форм монополії, метою якої є одержання надприбутку шляхом організації продажу продукції. Характеризується, з одного боку, збереженням виробничої самостійності об'єднаних підприємств і, з другого, — втратою комерційної самостійності.

 Класичним прикладом є алмазний синдикат "Де Бірс", що зосередив у своїх руках реалізацію практично всіх необроблених алмазів, що видобуваються у світі.

 У період непу в СРСР – об'єднання трестів певної галузі промисловості для планових закупок сировини, збуту виробів і т. ін.

 У Франції та деяких інших країнах – назва професійних спілок.

Див. також 
 Консорціум

Джерела